Oswegatchie est un nom qui désigne un peuple amérindien, une rivière et une ville toutes deux situées aux États-Unis.

 La tribu Oswegatchie est une tribu issue de la tribu Onondaga de la Nation iroquoise.

 La rivière Oswegatchie est un affluent du fleuve Saint-Laurent qui coule aux États-Unis.

 la ville de Oswegatchie est une ville située à la confluence de la rivière Oswegatchie et du fleuve Saint-Laurent, à l'endroit même où s'élevait à l'époque de la Nouvelle-France, le Fort de La Présentation.